Lennon Legend: The Very Best of John Lennon – trzeci oficjalny album kompilacyjny zawierający największe przeboje muzyczne Johna Lennona. Został wydany w 1997 roku, czyli już po tym, jak światło dzienne ujrzały dwa pośmiertnie wydane albumy studyjne Lennona (Milk and Honey oraz Menlove Ave.). Lennon Legend w momencie wydania była jedyną kompletną składanką podsumowującą artystyczne dokonania Johna. Płyta zajęła trzecie miejsce na brytyjskich listach przebojów. W USA była sześćdziesiąta piąta i uzyskała status złotej.

Lista utworów 
Wszystkie utwory autorstwa Johna Lennona, poza zaznaczonymi.

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Johna Lennona
Albumy kompilacyjne
Pośmiertnie wydane albumy
Albumy Parlophone
Albumy muzyczne wydane w roku 1997